Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn 2013/2014 – 60. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski, który uzyska tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy UEFA sezonu 2014/2015. W finale odbędzie się jeden mecz, który zdecyduje o tym, kto zdobędzie trofeum. Od tej edycji zastosowano innowację polegającą na utworzeniu od 1/16 finału drabinki, w której cztery najlepsze zespoły Ekstraklasy poprzedniego sezonu zostaną rozstawione, a pozostałym przypisze się numery, które będą odpowiadać ich miejscom w drabince.

Uczestnicy 
Udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu centralnym i regionalnym mają obowiązek wziąć drużyny występujące na sześciu najwyższych poziomach ligowych (od Ekstraklasy do klasy okręgowej). Pozostałe drużyny mogły zgłosić się do Pucharu Polski na zasadzie dobrowolności.

Objaśnienia:
  wycofała się z turnieju.
  został wykluczony ze struktur PZPN.
  wycofała się z turnieju.
  wycofał się z turnieju.
  wycofała się z turnieju.
  wycofał się z turnieju.
 Z powodu niedotrzymania terminu zgłoszenia drużyny do rozgrywek przez Małopolski Związek Piłki Nożnej reprezentant tego województwa został wykluczony z udziału w rozgrywkach centralnych.

Zasady losowania 
 Runda wstępna – I tura: utworzono 26 par, w których rywalizowało 16 zwycięzców pucharów na szczeblu regionalnym oraz 38 drużyn II ligi 2012/2013; gospodarzami jedynego meczu były drużyny grające w niższej klasie rozgrywkowej w dniu losowania (w przypadku, gdy w jednej parze rywalizowały drużyny z jednego szczebla ligowego, o miejscu rozegrania meczu decydowało dodatkowe losowanie);
 Runda wstępna – II tura: w 12 parach rywalizowało 24 zwycięzców I tury rundy wstępnej, a pozostałe 2 drużyny otrzymały wolny los; gospodarzami jedynego meczu były drużyny grające w niższej klasie rozgrywkowej w dniu losowania (w przypadku, gdy w jednej parze rywalizowały drużyny z jednego szczebla ligowego, o miejscu rozegrania meczu decydowało dodatkowe losowanie);
 1/32 finału: w 16 parach rywalizowało 14 zwycięzców II tury rundy wstępnej i 18 drużyn I ligi 2012/2013, przy czym 2 pary stworzyły 4 drużyny I ligi; gospodarzami jedynego meczu byli zwycięzcy II tury rundy wstępnej (w przypadku, gdy w jednej parze rywalizowały drużyny z jednego szczebla ligowego, o miejscu rozegrania meczu decydowało dodatkowe losowanie);

 Schemat losowania rund od 1/16 finału:
 przed 1/16 finału przeprowadzono losowanie wszystkich rund od 1/16 finału do finału w ramach drabinki;
 4 najlepsze drużyny Ekstraklasy 2012/2013 (, ,  i ) rozstawiono i przyporządkowano w wyniku losowania do numerów 1, 16, 17 i 32 – żadne z tych drużyn nie mogły spotkać się ze sobą aż do półfinału;
 w dalszej kolejności do kolejnych 28 nazw klubów dolosowano pozostałych 28 numerów odpowiadających pozycjom w drabince.
 1/16 finału: w 16 parach rywalizowali ze sobą zwycięzcy 1/32 finału i 16 drużyn Ekstraklasy 2012/2013; gospodarzami jedynego meczu były drużyny grające w niższej klasie rozgrywkowej w dniu losowania (w przypadku, gdy w jednej parze rywalizowały drużyny z jednego szczebla ligowego, gospodarzami pierwszego meczu były drużyny, które wylosowały niższy numer w drabince);
 1/8 finału: w 8 parach rywalizowali ze sobą zwycięzcy 1/16 finału; gospodarzami jedynego meczu były drużyny grające w niższej klasie rozgrywkowej w dniu losowania (w przypadku, gdy w jednej parze rywalizowały drużyny z jednego szczebla ligowego, gospodarzami pierwszego meczu były drużyny, które wylosowały niższy numer w drabince);
 Ćwierćfinał: w 4 parach rywalizowali ze sobą zwycięzcy 1/8 finału; gospodarzami pierwszego meczu były drużyny, które wylosowały niższy numer w drabince;
 Półfinał: w 2 parach rywalizowali ze sobą zwycięzcy ćwierćfinału; gospodarzami pierwszego meczu były drużyny, które wylosowały niższy numer w drabince;
 Finał: formalnym gospodarzem jedynego meczu była drużyna, które wylosowała niższy numer w drabince.

Terminarz

Runda wstępna

I tura 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 9 lipca 2013

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 13 lipca 2013

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 14 lipca 2013

|}
Objaśnienia:
 Z powodu niedotrzymania terminu zgłoszenia drużyny do rozgrywek przez Małopolski Związek Piłki Nożnej, reprezentant tego województwa został wykluczony z udziału w rozgrywkach centralnych.
 Radomiak Radom wycofał się z turnieju.
 Resovia wycofała się z turnieju.
 Tur Turek wycofał się z turnieju.
 Unia Tarnów wycofała się z turnieju.

II tura 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 17 lipca 2013

|}

1/32 finału 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 23 lipca 2013

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 24 lipca 2013

|}
Objaśnienia:
 ŁKS Łódź został wykluczony ze struktur PZPN.

Drabinka 

Uwagi:
* Zwycięstwo dzięki bramkom zdobytym na wyjeździe.
** Zwycięstwo po dogrywce.
*** Zwycięstwo po serii rzutów karnych.

1/16 finału 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 16 sierpnia 2013

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 17 sierpnia 2013

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 18 sierpnia 2013

|}
Objaśnienia:
 Polonia Warszawa wycofała się z turnieju.

1/8 finału 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 16 października 2013

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 21 października 2013

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 22 października 2013

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 23 października 2013

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 5 listopada 2013

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 6 listopada 2013

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 7 listopada 2013

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 18 grudnia 2013

|}

Ćwierćfinał

Pierwsze mecze

Rewanże

Półfinał

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Piłki Nożnej

Puchar Polski w piłce nożnej (2013/2014)